Schmeichel:
 Peter Bolesław Schmeichel, fodboldspiller.
 Kasper Peter Schmeichel, fodboldspiller.